Consiglio di Stato – in Belgio
 Consiglio di Stato – in Cina
 Consiglio di Stato – a Cuba
 Consiglio di Stato – in Finlandia
 Consiglio di Stato – in Francia
 Consiglio di Stato – in Germania Est
 Consiglio di Stato – in Grecia
 Consiglio di Stato – in Italia
Consiglio di Stato – in Norvegia
 Consiglio di Stato – nei Paesi Bassi
 Consiglio di Stato – in Polonia
 Consiglio di Stato – nel Principato di Monaco
 Consiglio di Stato – nel Regno delle Due Sicilie
 Consiglio di Stato – nella Repubblica Socialista di Romania
 Consiglio di Stato  – nell'Impero russo
 Consiglio di Stato – in Svizzera
 Consiglio di Stato – nel Canton Appenzello Esterno, in Svizzera
 Consiglio di Stato – nel cantone di Vaud, in Svizzera
 Consiglio di Stato – in Turchia